Famara bezeichnet:
 die Schweizer Band Famara
 den Ort Caleta de Famara auf der Kanareninsel Lanzarote
 Famara Jatta, den ehemaligen Minister und Zentralbank-Direktor im westafrikanischen Gambia
 Famara RI Jammeh, einen gambischen Politiker